In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Baden-Baden aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen seit 1999 aufgelistet. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Ortschaftsratswahlen ab 2009. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: B’90/Grüne
 Linke: DIE LINKE
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergemeinschaften 

 BEE/FW: ?
 EINHEIT: Aussiedler und Migranten Partei Deutschland
 FBB: Freie Bürger für Baden-Baden e.V.
 FW: Freie Wähler Baden-Baden e.V.
 WG: Wählergemeinschaften (da sich in den Wahlen 1999 und 2004 die einzelnen Wählergemeinschaften nicht aufschlüsseln lassen)

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Gemeinderatswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung seit 1994

Ortschaftsratswahlen

Ebersteinburg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Haueneberstein 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Rebland 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Sandweier 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Weblinks 

 Wahlergebnisse der Kommunalwahlen 1999 bis 2019
 Sitzverteilungen 1999 bis 2019
  
 Wahlergebnisse der Kommunalwahlen 2014
 Wahlergebnisse der Kommunalwahlen 2019
 Leitseite für die Ergebnisse der Wahlen zum Gemeinderat und den Ortschaftsräten 2014 und 2019

Baden-Baden
Kommunalwahlen
Politik (Baden-Baden)